Со Хёвон (, род. 10 мая 1987) — южнокорейская спортсменка, игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов мира, Азии и азиатских игр, участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, член национальной сборной Южной Кореи.

Биография 
Первый крупный успех на международной арене пришел к Со Хёвон довольно поздно, в возрасте 25 лет в 2013 году, когда она выиграла в одиночном разряде домашний этап мирового тура в Инчхоне (Корея).

В марте 2014 года Со Хёвон впервые вошла в десятку сильнейших теннисисток мира по рейтингу ITTF.

В этом же 2014 году Со Хёвон заняла второе место в одиночном разряде «ITTF World Tour Grand Finals».

В 2016 году Со Хёвон в составе команды Южной Кореи принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где была отмечена, как одна из самых красивых спортсменок.

в 2018 году, в составе Объединенной команды Кореи Со Хёвон завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Хальмстаде.

Стиль игры 
Со Хёвон играет в защитном стиле, используя европейскую хватку ракетки правой рукой.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Со Хёвон на официальном сайте ITTF
 Динамика изменения рейтинга Со Хёвон на официальном сайте ITTF

Игроки в настольный теннис Республики Корея
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2016 года